Rotruda (cap a 835 / 840 - † ?) fou la filla de Lotari I. Lotari va tenir una altra filla anomenada Hiltruda però sovint anomenada també Rotruda (vers 826 † després de 865), casada amb Berenguer, duc de Spoleto (836-841).

Es va casar cap a 850/851 amb el comte i marquès Lambert II de Nantes († 1 de mai de 852). D'aquesta unió va néixer Wicbert que va ser assassinat el 883 pel seu cosí el duc Hug d'Alsàcia, el fill il·legítim de Lotari II de Lotaríngia.

Ascendència

Notes i referències 

Dinastia carolíngia